

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Alcide Dusolier, (1836-1918), fut un journaliste et homme politique.
 Thomas Dusolier, (1799-1877),  fut un homme politique français.

Homonymie
Homonymie de patronyme